Важнейшие реки Европы — список наиболее важных рек, протекающих по европейской территории. Реки в списке упорядочены по длине. Среди них Волга, которая считается самой протяженной европейской рекой; она протекает по территории России на расстояние 3530 км в южном направлении и впадает в Каспийское море. Второе место в общем списке и первое место среди рек на территории Европейского союза занимает Дунай. Эта река протяжённостью 2840 км (от истока Брег — 2888 км) протекает через 10 стран Центральной и Восточной Европы и впадает в Чёрное море.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Реки Европы
Европа